Юэн Макгоуэн Грин (, род. 4 апреля 1950) — новозеландский шахматист, мастер ФИДЕ (1992), тренер ФИДЕ (2005).

Победитель чемпионата Новой Зеландии 1979 / 80 гг. (1—3 места с О. Сарапу и В. Смоллом). Бронзовый призёр чемпионата Новой Зеландии 1977 / 78 гг. Чемпион острова Северный 1975 г. (1—2 с М. Чандлером).

В составе сборной Новой Зеландии участник трёх шахматных олимпиад (1970, 1974 и 1976 гг.).

Представлял Новую Зеландию на юниорском чемпионате мира 1969 г.

Активно участвует в соревнованиях вслепую.

Живет в Окленде, занимается тренерской работой. Считается одним из лучших новозеландских шахматных тренеров.

Был консультантом по шахматным вопросам на съемках новозеландского фильма . В частности, учил играть в шахматы исполнителя главной роли Клиффа Кёртиса.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Ю. Грина в базе Chessgames
 Личная карточка Ю. Грина на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам